Гурка, Андрей:
 Гурка, Андрей (ок. 1500—1551) — государственный и военный деятель Польского королевства.
 Гурка, Андрей (ок. 1534—1583) — государственный деятель Речи Посполитой.